Fitouri ist der Familienname folgender Personen:

 Hesham Al-Fitouri (* 1981), libyscher Fußballtorhüter
 Mohamed Fitouri (1925–2006), tunesischer Diplomat und Politiker der Sozialistischen Destur-Partei
 Sadiq Al-Fitouri (* 1994), libyscher Fußballspieler